Kasteel Montfort (Limburg)
 Kasteel Montfort (Israël)